Voici la liste des planètes mineures numérotées de 133001 à 134000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 133001 à 134000

133001-133100

133101-133200

133201-133300

133301-133400

133401-133500

133501-133600

133601-133700

133701-133800

133801-133900

133901-134000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000